Hunald I d'Aquitània, (? - 756, Roma) duc d'Aquitània i Gascunya 
 Hunald II (s. VIII) duc d'Aquitània